Kreischau ist der Ortsname von:

 Kreischau (Beilrode), Ortsteil von Beilrode, Freistaat Sachsen
 Kreischau (Lützen), Ortsteil der Stadt Lützen, Sachsen-Anhalt